Петият сезон на телевизионния сериал „Д-р Хаус“ започва излъчване в Съединените щати на 16 септември 2008 г. и завършва 11 май 2009 г. с общо 24 епизода.

Епизоди

Източници 

Д-р Хаус
Сезони на сериали